António Eduardo Pereira dos Santos – calciatore brasiliano
 Douglas Pereira dos Santos – calciatore brasiliano
 Eliseu Pereira dos Santos, noto come Eliseu – ex calciatore portoghese
 Gabriel Pereira dos Santos – calciatore brasiliano
 Hélio Pereira dos Santos – vescovo cattolico brasiliano
 João Pedro Pereira dos Santos – calciatore brasiliano
 Luís Henrique Pereira dos Santos – ex calciatore brasiliano
 Marcos Roberto Pereira dos Santos – ex calciatore brasiliano
 Nelson Pereira dos Santos – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico brasiliano
 Rafael Pereira dos Santos – calciatore brasiliano
 Romeu Pereira dos Santos – calciatore brasiliano
 Tayla Pereira dos Santos – calciatrice brasiliana